Palazzo Colonna indica
 Palazzo Colonna a Roma
 Palazzo Colonna a Marino
 Palazzo Colonna a Napoli
 Palazzo Colonna di Stigliano a Napoli